Ovo je popis valuta po državama i nesamostalnim područjima.

Napomena: U prvom su stupcu nazivi država i drugih nesamostalnih područja (entiteta) prema njihovom uobičajnom nazivu u hrvatskom jeziku. U drugom su stupcu većinom nazivi valuta prema Uputi Hrvatske narodne banke. U trećem stupcu je uobičajna kratica/oznaka valute. U četvrtom stupcu su troslovne oznake valute prema ISO 4217. U petom stupcu su nazivi manjih dijelova valute (ako postoje), dok u šestom stupcu su naznačeni brojevi manjih dijelova valute.

Izvor 
  Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka , Hrvatska narodna banka, Zagreb, 5. studenoga 2010. (16:18:51), 128,14 kb, str. 8. (zadnji put pristupljeno: 6. veljače 2017.)

Poveznice 
 Popis valuta

 
Valute, po državama